Фо́рест Рей Мо́лтон (; 1872—1952) — американский астроном, член Национальной академии наук США (1910).

Биография 
Родился в Ле-Рое (штат Мичиган), в 1894 окончил колледж в Албионе, продолжал образование в Чикагском университете. В 1898—1926 преподавал в Чикагском университете (с 1912 — профессор). В 1927—1936 — директор Энергетической коммунальной корпорации в Чикаго, в 1936—1940 — учёный секретарь Американской ассоциации содействия развитию науки.

Основные труды в области теоретической астрономии и космогонии. В 1900 пришёл к заключению, что небулярная гипотеза происхождения Солнечной системы, предложенная П. С. Лапласом в 1796, находится в противоречии с законами динамики. Вместе с Т. К. Чемберлином разработал в 1904 приливную «планетезимальную» гипотезу возникновения Солнечной системы. Согласно этой гипотезе в результате близкого прохождения мимо Солнца другой звезды произошёл выброс солнечного вещества, которое быстро остыло и затвердело, образовав отдельные сгустки — планетезимали. Сгустки значительных размеров послужили первичными ядрами, вокруг которых продолжалось формирование планет и спутников путём аккреции планетезималей. Предложил в 1900 метеорную теорию противосияния, которая объясняла это явление свечением метеорных частиц очень малой массы, скапливающихся в окрестностях либрационной точки Лагранжа. Занимался небесно-механической задачей n тел, а также вопросами баллистики. Автор учебника по небесной механике (1-е изд. 1914, 2-е изд. 1923, рус. пер. 1935) и учебника по астрономии (1-е изд. 1905, 2-е изд. 1916), монографий «Периодические орбиты» (1920), «Новые методы в баллистике» (1926) и др. Соавтор метода Адамса-Молтона численного решения систем дифференциальных уравнений.

Память

В честь Молтона назван кратер на Луне, а также астероид (993) Молтона, открытый в 1923 году.
Плоскость Молтона

Публикации 
 An Introduction to Celestial Mechanics (1902; second revised edition, 1914)
 An Introduction to Astronomy (1905)
 Descriptive Astronomy (1912)
 Periodic Orbits (1913)
 Differential Equations (1930)

Примечания

Литература 
 
 

Астрономы по алфавиту
Астрономы США
Астрономы XX века
Члены Национальной академии наук США
Выпускники Альбионского колледжа